Ridgecrest (Califórnia)
Ridgecrest (Flórida)
Ridgecrest (Luisiana)

Desambiguações de topônimos